Il campionato mondiale Superbike 2022 è la trentacinquesima edizione del campionato mondiale Superbike. La stagione comincia il 9 aprile col GP d'Aragona e termina il 20 novembre a Phillip Island per un totale di dodici GP da tre gare ciascuno.

Stagione 
Il campionato piloti è caratterizzato dalla lotta a tre tra Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) e Álvaro Bautista (Ducati); questi piloti sono gli unici a vincere delle gare lasciando al resto dei piloti solo qualche posizionamento a podio. In occasione del Gran Premio d'Indonesia Bautista, grazie ai piazzamenti, ottiene la matematica certezza del titolo diventando il secondo spagnolo campione mondiale della Superbike (Carlos Checa campione mondiale 2011 fu anche l'ultimo a vincere il titolo con Ducati). Con la conquista di questo titolo, Bautista diventa il terzo pilota (dopo John Kocinski e Max Biaggi) ad aver vinto il mondiale Superbike e un titolo nel motomondiale.

Situazione diversa nel Trofeo Indipendenti, giunto alla sua quinta edizione. Axel Bassani con una Panigale V4 R del team Motocorsa Racing mantiene un certo margine in termine di punti sugli altri indipendenti e si ritrova diverse volte a gareggiare per le primissime posizioni con i piloti ufficiali. In Indonesia come Bautista, Bassani chiude i giochi e ottiene il primato nel trofeo.

La classifica costruttori vede le case motociclistiche divise in due raggruppamentiː le moto dei tre piloti in corsa per il titolo che si giocano anche il primato tra i costruttori (la spunta Ducati con il quinto posto in gara 1 in Australia), mentre BMW e Honda si contendono il quarto posto. Alla fine del campionato ha la meglio la casa tedesca, mentre Honda può comunque festeggiare Iker Lecuona, miglior esordiente di stagione.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. Contestualmente alla classifica mondiale, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe IND") che concorrono per il trofeo indipendenti (vi partecipano infatti i piloti dei team che non sono di diretta emanazione di una casa motociclistica).

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Trofeo Indipendenti

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio
Nella gara 1 e gara 2 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Nella gara superpole (che si svolge sulla distanza di 10 giri e assegna i primi 9 posti in griglia di partenza per gara 2) si attribuisce il seguente punteggio:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni